27. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 24 kwietnia 1982 w Harrogate International Centre w Harrogate (w hrabstwie North Yorkshire) przez brytyjskiego nadawcę publicznego British Broadcasting Company (BBC), dzięki zwycięstwu reprezentantów Wielkiej Brytanii - zespołu Bucks Fizz podczas konkursu w 1981 roku. 

Koncert finałowy prowadził Jan Leeming, a zwyciężczynią została Nicole, reprezentantka Niemiec z piosenką "Ein bißchen Frieden" autorstwa Ralpha Siegela i Bernda Meinungera, za która otrzymała 161 punktów.

Kraje uczestniczące 
W finale 27. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział 18 krajów. Z uczestnictwa zrezygnowali nadawcy publiczni z Grecji i Francji. Pierwszy kraj miał być reprezentowany przez utwór "Sarantapenta Kopelies" wykonywany przez Temisa Adamantidisa, jednak wycofali się z udziału kilka tygodni przed finałem imprezy.

Dyrygenci

Powracający artyści 
W finale 27. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział kilku artystów, którzy wzięli udział w konkursie w poprzednich latach. Holenderska wokalistka Stella Maessen reprezentowała swój kraj podczas imprezy w 1970 roku, jako członkini zespołu Hearts of Soul, a siedem lat później wystąpiła w barwach Belgii z grupą Dream Express. Grecka artystka Anna Vissi zadebiutowała w konkursie w 1980 roku, podobnie jak Sally Ann Triplett, członkini zespołu Bardo reprezentującego Wielką Brytanię, która wystartowała wówczas jako wokalistka formacji Prima Donna. Fatima Padinha i Teresa Miguel z portugalskiego zespołu Doce pojawiły się w stawce konkursowej podczas finału 18. Konkursu Piosenki Eurowizji jako część grupy Gemini, natomiast Jahn Teigen reprezentował wówczas Norwegię. W barwach kraju dwukrotnie wystąpiła także Anita Skorgan, która wcześniej zgłosiła się do udziału w konkursach w 1977 i 1979 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1982 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji
Eurowizja